Portugal steht für:

 Portugal, europäischer Staat im Westen der iberischen Halbinsel
 Königreich Portugal, Portugal in der Zeit von 1139 bis 1815 und von 1825 bis 1910
 Vereinigtes Königreich von Portugal, Brasilien und den Algarven, Portugal in der Zeit von 1815 bis 1825
 Erste Portugiesische Republik, Portugal in der Zeit von 1910 bis 1926
 Zweite Portugiesische Republik, Portugal in der Zeit von 1926 bis 1974, siehe Estado Novo (Portugal)
 Portugal (Schiff), ein 1886 in Dienst gestelltes französisches Passagierschiff der Messageries Maritimes
 Portugal. The Man, 2004 gegründete US-amerikanische Indie-Rock-Band aus Wasilla, Alaska
 (3933) Portugal, ein Hauptgürtelasteroid
 Glückliche Reise – Portugal, deutscher Fernsehfilm von Stefan Bartmann (1993)

Portugal ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Afonso de Portugal (1509–1540), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Alfons Heinrich von Portugal (1865–1920), portugiesischer Herzog von Porto und Herzog zu Sachsen
 Alfonso Portugal (1934–2016), mexikanischer Fußballspieler
 Eliezer Zusia Portugal (1898–1982), US-amerikanischer Großrabbiner
 Fernando José de Portugal e Castro (1752–1817), brasilianischer Politiker
 Franziska Caroline von Portugal (1824–1898), Infantin von Portugal und Brasilien
 Gerónimo Abarca de Bolea y Portugal, aragonesischer Adliger und Historiker
 Hugo Sánchez Portugal (1984–2014), mexikanischer Fußballspieler

 Jorge Portugal (1956–2020), brasilianischer Romanist und Komponist
 José María de Jesús Portugal y Serratos (1838–1912), mexikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Aguascalientes
 Leonor de Almeida Portugal (1750–1839), portugiesische Adelige und Lyrikerin
 Marcos António Portugal (1762–1830), portugiesischer Komponist von Opern und Kirchenmusik
 Mariá Portugal (* 1984), brasilianische Jazz- und Improvisationsmusikerin

 Mauritia Eleonora von Portugal (1609–1674), Prinzessin von Portugal und durch Heirat Fürstin von Nassau-Siegen

 Yisroel Avrohom Portugal (1923–2019), US-amerikanischer Großrabbiner

Siehe auch:

 Portugall